Malines steht für:

 Bezeichnung für aus Mechelen stammende Klöppelspitzen
 französischer Name der belgischen Stadt Mechelen